Лёффлер — фамилия. Известные носители:

 Леффлер, Вильгельм (1887—1972) — швейцарский терапевт.
 Лёффлер, Герман (1908—1978) — немецкий историк.
 Леффлер, Келли (род. 1970) — американская предпринимательница и политик.
 Лёффлер, Луиза-Жанна — бельгийская шахматистка/
 Лёффлер, Фридрих (1852—1915) — немецкий бактериолог и гигиенист.

Двойная фамилия 
 Лефлер-Эдгрен, Анна Шарлотта (1849—1892) — шведская писательница.
 Миттаг-Леффлер, Магнус Гёста (1846—1927) — шведский математик.

См. также